Emre  is een voornaam afkomstig uit Turkije. Het betekent 'vriend' of 'vriendschap'.

Bekende personen met deze voornaam:
  Emre Belözoğlu, Turks voetballer
  Emre Aşık, Turks voetballer
  Emre Güngör, Turks voetballer
  Emre Can, Duits-Turks voetballer

Jongensnaam ook misschien meisjesnaam